Едмунд I Величанствени је био енглески краљ у 10. веку. Рођен је 921. године, а умро 946. године.

Енглески престо је наследио од свог полубрата по оцу Едварду Старијем, Етелстана 939. године. Војним освајањима је повратио крајеве у северној Енглеској које је након Етелстанове смрти заузео викиншки краљ Даблина Олаф III. Након тога склопио је савез са шкотским краљем Малколмом.

Едмунд је убијен 946. године, а наследио га је брат Едред, а потом син Едви.

Породично стабло

Литература 
 England, Anglo-Saxon & Danish kings

Спољашње везе 

Рођени 921.
Умрли 946.
Краљеви Енглеске
Енглески принчеви
Владари у Европи у X веку